Ottenhausen ist der Name folgender Orte:

 Ottenhausen ZH, Weiler in der Gemeinde Seegräben
 Ottenhausen (Saarbrücken), Stadtteil von Saarbrücken
 Ottenhausen (Straubenhardt), Ortsteil von Straubenhardt in Baden-Württemberg
 Ottenhausen (Weißensee), Ortsteil von Weißensee in Thüringen
 Ottenhausen (Steinheim), Ortsteil von Steinheim in Nordrhein-Westfalen
 Ottenhausen (Üchtelhausen), Ortsteil der Gemeinde Üchtelhausen im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Ottenhausen (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Satoka (Dorf), deutsch Ottenhausen, Ort in Ostgalizien, Ukraine

Ottenhausen oder von Ottenhausen ist auch der Name folgender Personen:
 Hildprandt von Ottenhausen, Südtiroler Adelsgeschlecht